Spartak Praha Sokolovo je historický název těchto klubů:
 AC Sparta Praha – fotbalový klub
 HC Sparta Praha – hokejový klub
 BC Sparta Praha – basketbalový klub